Op de US Open 2010 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van 1 tot en met 11 september.

Titelhouders waren de zussen Serena en Venus Williams. Vanwege een voetblessure van Serena namen zij in deze editie echter geen deel aan het vrouwendubbelspeltoernooi.

Het toernooi werd gewonnen door het als zesde geplaatste koppel Vania King en Jaroslava Sjvedova. In de finale versloegen zij Liezel Huber en Nadja Petrova in drie sets, waarbij de beslissende set nog eindigde met een tie-break.

Algemeen

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Officiële website US Open

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2010